Ризе:
 Ризе — ил (провинция) Турции.
 Ризе — город в Турции.

Персоналии 
 Ризе, Адам (1492—1559) — немецкий математик.
 Ризе, Александр (1840—1924) — немецкий историк, филолог-классик и переводчик.
 Ризе, Фридрих Вильгельм (1805—1879) — немецкий драматург и либреттист.